XPT Framework é um framework escrito em PHP projetado em Outubro de 2007 e evoluido em 2008 que encontra-se estável nos dias atuais e que tem como principais objetivos oferecer uma estrutura que possibilite aos programadores de PHP de todos os níveis desenvolverem aplicações e serviços WEB bem arquitetadas e robustas rapidamente usando a linguagem de programação PHP sem perder flexibilidade e sua manutenibilidade como modificabilidade e testabilidade.

XPT Framework foi inspirado na plataforma Java e Ruby on Rails e utiliza padrões de projeto de software conhecidos, tais como MVC (Model-view-controller). Inclui também, diversos componentes Web 2.0 aplicados de forma fácil sem precisar escrever códigos javascript.

Ligações externas
 Página oficial

Servidores de aplicação
Padrões de projeto de software
Framework
Web_2.0